Адана́к — село в Карабудахкентском районе Республики Дагестан. 

Образует муниципальное образование село Аданак со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Рядом с селом располагается одноимённый горный военный полигон Каспийской флотилии ВМФ России.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Параулозень, в 9 км к северо-западу от районного центра села Карабудахкент.

История 
Село основано в 1916 году как отсёлок селения Доргели.

Население 
44

Примечания 

Населённые пункты Карабудахкентского района
Муниципальные образования Карабудахкентского района
Сельские поселения Дагестана